Казімеж () — польське ім'я, відповідник Казимира
 Галерея Казімеж — торговий центр у Кракові (Польща)

Населені пункти та їхні частини

 Казімеж — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Казімеж — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Казімеж — село в гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства
 Казімеж — село в гміні Косаково Пуцького повіту Поморського воєводства
 Казімеж — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Казімеж — колишнє місто, нині район міста Кракова
 Казімеж — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Казімеж — частина села Домброва в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Казімеж — частина села Влодзімеж у гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Казімеж — частина села Маркова в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Казімеж-Дольни — місто в східній Польщі

Примітки